Per Messenius si può intendere:
Johannes Messenius, storico, drammaturgo, professore universitario svedese (1579-1636) 
Arnold Johan Messenius, figlio di Johannes, storico svedese (1608-1651)
Arnold Messenius,  figlio di Arnold Johan, dissidente politico svedese (1629-1651)